Sten Hedman är ett namn som burits av:

 Sten Hedman (1897–1982), chefredaktör för Dagens Nyheter 1960-1962
 Sten Hedman (född 1942), redaktör och hovreporter
 Sten Johan Hedman, skådespelare